Юлишки — хутор, Видзовский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Юлишки — хутор, Дрисвятский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.